Макс Мирни и Данијел Нестор су били браниоци титуле, али су поражени у четвртфиналу од Махеша Бупатија и Рохана Бопане.

Леандер Паес и Радек Штјепанек су освојили турнир. У финалу су победили Бупатија и Бопану резултатом 6:7(7:9), 6:3, [10:5].

Носиоци 

  Боб Брајан /  Мајк Брајан (друго коло)
  Макс Мирни /  Данијел Нестор (четвртфинале)
  Роберт Линдстет /  Орија Текау (друго коло)
  'Леандер Паес /  Радек Штјепанек (победници)

<li>  Маријуш Фирстенберг /  Марћин Матковски (друго коло)
<li>  Ајсам-ул-Хак Куреши /  Жан-Жилијен Ројер (четвртфинале)
<li>  Махеш Бупати /  Рохан Бопана (финалисти)
<li>  Александер Пеја /  Бруно Соарес (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Шангај мастерс 2012.
Шангај мастерс – парови